Lepidodasys är ett släkte av bukhårsdjur. Lepidodasys ingår i familjen Lepidodasyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Lepidodasys